Кра́сный Со́кол — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 53,24 км перегона Боровинка — Бородинское.

Общие сведения 
Расположена в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области. По состоянию на 2019 год путевое развитие станции составляет пять путей. К чётной (восточной) горловине примыкает подъездной путь от карьера “Сысоевский” ООО "Гранит". Станция также обслуживает карьер «Красновское» ЗАО «Выборгское карьероуправление»
.

Станция Сысоевская была открыта в 1981 году, сразу после того как был построен "Сысоевский" карьер. Станция предназначалась для отправки "рваного" гранита на станцию Лисий Нос для строительства дамбы. После 1987 года станция была переименована в Красный Сокол (по названию посёлка, находившегося в нескольких километрах от станции), во избежание путаницы со станциями, имевшими сходные по написанию наименования
.

Станция находится на линии с полуавтоблокировкой, которую обеспечивает пост ЭЦ, расположенный в отдельном двухэтажном здании. На посту несёт службу дежурный по станции. Вокзал и билетная касса отсутствуют. Билеты приобретаются у кондуктора. На остановочном пункте выложена новая пассажирская платформа, установлен современный пассажирский павильон, а также новая информационная табличка с названием остановочного пункта.

Пригородное движение по станции осуществляется двумя парами поездов Кузнечное — Сортавала — Кузнечное, а также двумя парами поездов Выборг — Хийтола — Выборг.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Красный Сокол на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Красный Сокол на railwayz.info
 Паспорт станции Красный Сокол на сайте РЖД.
 Паспорт станции Красный Сокол на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Выборг-Хийтола.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1981 году
Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)